Кохання у великому місті:

 Кохання у великому місті — серія українсько-російських фільмів: 
 Кохання у великому місті, 
 Кохання у великому місті 2, 
 Кохання у великому місті 3.

 Кохання у великому місті (фільм, 2006) — американський фільм режисера Еміля Скопіва, що вийшов на екрани у 2006 році.